Leptoeurysa är ett släkte av insekter. Leptoeurysa ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Leptoeurysa